

Ветерфорд — місто, штат Оклахома
 Ветерфорд — місто, штат Техас